After Sex (2000), een Amerikaanse film uit 2000 van Cameron Thor
 After Sex (2007), een Amerikaanse film uit 2007 van Eric Amadio